Baran Özdemir (* 28. September 1993 in Miltenberg) ist ein deutscher Dartspieler mit kurdisch-arabischen Wurzeln, der von 2012 bis 2015 auch als Schauspieler tätig war.

Darts-Karriere

BDO/WDF 
Özdemir nimmt unregelmäßig an verschiedenen Turnieren der BDO und WDF teil. Sein Debüt gab er bei den French Open in Bray-Dunes, bei denen er den 17. Platz erreichte. Sein bisher größter Erfolg war der 2. Platz bei den Mediterranean Open 2018 in Antalya. Die bisher beste Leistung brachte er bei den Cyprus Open in Bafra, dort spielte er einen Average von 105 und unterlag dem russischen World-Cup-of-Darts-Teilnehmer Alexei Kadotschnikow in der Runde der letzten 32 mit 3:4.

PDC 
Özdemir nahm an der deutschen Qualifikation für die PDC World Youth Championship 2016 teil. In den Jahren 2017 und 2018 folgten mehrere Teilnahmen an Qualifikationsturnieren für die European Darts Tour. In den Jahren 2018 und 2020 nahm er an der Qualifying School teil. Sein größter Erfolg dabei war das Erreichen der Runde der letzten 32, wo er gegen Dirk van Duijvenbode unterlegen war. Auch 2021 spielte er bei der Q-School um eine Tour Card, schied jedoch ohne Punktgewinn in der ersten Stage aus. Bei beiden Associate Member Qualifiern für die European Darts Tour 2021 schied Özdemir ohne Leggewinn aus.

2022 spielte Özdemir erneut die Q-School. Dabei gewann er am dritten Tag zwei Spiele, musste das Turnier aber dennoch nach der First Stage verlassen.

Schauspiel 
Özdemir erhielt 2012 ein Angebot als Kleindarsteller in der Seifenoper Alles was zählt. Es folgten kleine Rollen unter anderem im Tatort, Alarm für Cobra 11, Danni Lowinski oder auch Stromberg. Im Kino wirkte er in 300 Worte Deutsch und Schoßgebete mit.

2015 beendete er seine Schauspielkarriere und konzentriert sich seitdem auf den Dartsport.

Weblinks 
 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Dartspieler (Deutschland)
Filmschauspieler
Deutscher
Türke
Geboren 1993
Mann